Theodor Detter ist der Name folgender Personen:

* Theodor Detter (Maler) (1886–1957), österreichischer Maler
 Theodor Detter (Manager) (1932–2016), österreichischer Manager